A Jamie és a csodalámpa (eredeti cím: Jamie and the Magic Torch) brit televíziós rajzfilmsorozat, amelyet a Cosgrove Hall Films és a Thames Television készített. Nagy-Britanniában az ITV tűzte műsorra, Magyarországon a TV1 vetítette először 1979-ben.

A Cosgrove Hall Films stúdió készítette a Thames Television számára, majd 1976 és 1979 között az ITV csatornán futott. A történet főszereplője a kisfiú Jamie, aki mágikus zseblámpája segítségével minden éjszaka felkeresi Kakukkiát. Jó éjszakát Jamie! – kíván minden este szép álmokat édesanyja, de Jamie lámpaoltás után nem az alvást választja, hanem hálósapkás kutyájával, Sajóval együtt Kakukkiában élő barátait látogatja meg.

A sorozat zenéjét Joe Griffiths szerezte, a forgatókönyvét pedig Brian Trueman írta. A sorozat producerei Brian Cosgrove és Mark Hall voltak.

Szereplők

Epizódok

Források 

 

1976-ban bemutatott brit televíziós sorozatok
1979-ben befejezett brit televíziós sorozatok
Brit rajzfilmsorozatok
Fantasy televíziós sorozatok
Televíziós drámasorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Az ITV saját gyártású műsorai